Cucuieți – fiume della Romania
 Cucuieți – località del comune romeno di Dofteana
 Cucuieți – località del comune romeno di Plătărești